Receptor ukusa je tip receptora koji omogućava osećaj ukusa. Primeri receptora ukusa su TAS2R16 u TAS2R38.

Oni se dele u dve familije:
 Tip 1, slatki, su privi put karakterisani 2001.:  – 
 Tip 2, gorki, su privi put karakterisani 2000:  – , i 

Ljudski geni receptora gorkog ukusa su nazvani: TAS2R1 do TAS2R64, sa mnogim prazninama usled nepostojećih gena, pseudogena ili predloženih gena koji nisu bili anotirani u najnovijem opisu ljudskog genoma. Mnogi geni receptora gorkog ukusa takođe imaju zbunjujuća sinonimna imena sa nekoliko različitih imena gena za isti gen. Pogledajte donju tabelu za potpunu listu ljudskih gena gorkog ukusa:

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 
 
 

Г протеин спрегнути рецептори
Чуло укуса